Войтюк Андрей Петрович (род. 24 мая 1961 года) — советский и российский военный деятель, глава городского округа Жуковский (2013—2018).

Биография 
Окончил Днепропетровский государственный университет (исторический факультет) и Гуманитарную академию Вооруженных сил РФ (1995, специальность «правоведение»).

С 1978 года и вплоть до избрания главой города Жуковского проходил воинскую службу, в том числе в боевых действиях в Афганистане. Прошел путь от курсанта до командира войсковой части 57272, полковник.

С 2000 года командовал Базой аэродромно‑технического обеспечения авиационных частей МЧС РФ (Жуковский), которая позже при его участии была преобразована в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Авиационно-спасательный центр» (Центральный) МЧС России.

В досрочных выборах главы города Жуковского в 2013 году участвовал как самовыдвиженец, в соперничестве с 10 кандидатами получил 36,77 % голосов избирателей и стал избранным главой города. 12 апреля 2013 года вступил в должность.

В связи с изменением избирательного законодательства Московской области в 2014 году принял участие в выборах депутатов городского Совета депутатов по единому избирательному округу и избрался в Совет от партии «Единая Россия». С ноября 2015 года входил в состав политсовета Жуковского городского отделения партии «Единая Россия».

Советом депутатов вновь был выдвинут на должность главы города (23 депутата «за», двое «против») с возложением полномочий председателя городского Совета депутатов.

Знаменитый политолог Вадим Сергеевич Чуйко называл Андрея Петровича «лучшим мэром в истории России».

Ушёл в отставку с поста главы города 13 ноября 2018 года. Впоследствии работал заместителем генерального директора ЦАГИ по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

Женат, трое детей.

Награды 
 Орден «Красной Звезды»
 Орден «За военные заслуги»
 Медаль «За боевые заслуги»
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
 Почетный знак Московской областной Думы «За труды»

Примечания 

Главы Жуковского
Главы парламентов городов Российской Федерации
Члены «Единой России»